Zebrospora är ett släkte av svampar. Zebrospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Zebrospora